Omana peut faire référence à : 
 Rebecca Walo Omana (née en 1951), mathématicienne congolaise.

 Omaña, une rivière espagnole.
 Las Omañas, commune espagnole.
 Omana, ancien nom du port d'Umm al-Qaiwain aux Émirats arabes unis.